Ljubno (Karinthië), een zelfstandige gemeente in Slovenië
Ljubno (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica